Le groupe Les Républicains (LR), dénommé de 2002 à 2003 groupe de l'Union pour la majorité présidentielle (UMP), puis entre 2003 et 2015 groupe de l'Union pour un mouvement populaire (UMP), est un groupe parlementaire français de droite et de centre droit à l'Assemblée nationale composé majoritairement de députés membres du parti Les Républicains, anciennement UMP.

Historique 
Le groupe est constitué à l'Assemblée nationale au début de la  législature de la Cinquième République le  sous l'appellation , avant de prendre le nom du nouveau parti Union pour un mouvement populaire le .

Il succède aux groupes Rassemblement pour la République (RPR) et Démocratie libérale et indépendants (DLI) de la précédente législature, tout en rassemblant une grande partie des députés qui siégeaient jusque-là au groupe de l'Union pour la démocratie française (UDF). Après les élections législatives de 2007, il est reformé le , puis à nouveau le  après les élections de juin 2012.

Il rassemble les élus :
 de l'Union pour un mouvement populaire (UMP), devenue en  Les Républicains (LR) ;
 du Parti chrétien-démocrate (PCD) (jusqu'en ) ;
 du Centre national des indépendants et paysans (CNIP) (jusqu'en ) ;
 de députés divers droite ;
 du Parti radical (jusqu'en  pour une partie des députés).

Groupe majoritaire à l'Assemblée nationale sous les  et  législatures, il est présidé par Christian Jacob à partir de 2010. Au , il compte  et sept apparentés. À l'ouverture de la  législature, le groupe, désormais dans l'opposition parlementaire, comprend  et 11 apparentés. Christian Jacob est reconduit à sa présidence.

Le ,  UMP créent une Amicale gaulliste de l'Assemblée nationale afin de  lors du congrès de l'UMP de .

Le , François Fillon fonde, avec , un nouveau groupe, le Rassemblement-UMP, en attendant que le président contesté de l'UMP, Jean-François Copé, organise une nouvelle élection pour la présidence du parti . Le groupe R-UMP compte, au ,  et deux apparentés. Ce groupe est dissous le  à la suite de la conclusion d'un accord entre copéistes et fillonistes.

En , après révélé des liens importants du groupe avec Bygmalion, le journal en ligne Mediapart révèle que le Groupe UMP a accordé un prêt de  d'euros au parti UMP alors qu'il est essentiellement financé par une dotation de l’Assemblée nationale ( d’euros par an pour le Groupe UMP) qui est exclusivement destinée à .

Le , le groupe UMP est renommé groupe , suivant le changement de nom du parti.

Après les élections législatives de 2017, seuls  LR sont élus, ce total comprenant aussi des investitures LR-UDI, ce qui constitue un , soit moins que le plancher historique de 158 des élections de 1981. Le  les  ne souhaitent pas rejoindre le groupe et créent, avec les élus UDI, le groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants. Le groupe LR compte donc  à l'Assemblée nationale, dont 95 élus Les Républicains et cinq apparentés divers droite, ils sont qualifiés de . Son président, Christian Jacob, réélu le  face à Damien Abad, obtient  à 32 pour le second.

Le , le candidat LR à la présidence de l'Assemblée nationale, Jean-Charles Taugourdeau, recueille . Lors du vote de confiance au gouvernement Philippe ,  votent contre la confiance, 75 s'abstiennent. Les députés du groupe LR présentent en moyenne les revenus annuels les plus élevés des groupes parlementaires. Après un an de législature, le groupe LR est le groupe le moins présent aux votes de l'Assemblée avec un taux de 18 %, proche de celui du groupe Nouvelle gauche (19 %).

Damien Abad est élu président du groupe le . Contexte souligne alors que , précisant que selon tous les députés LR interrogés, . Après une période d' sur son positionnement politique pendant l'élection présidentielle de 2022, Damien Abad quitte la présidence du groupe le  et se met  de son parti – l'intérim de la présidence est assuré par Virginie Duby-Muller.

A la suite des élections législatives de 2022, Olivier Marleix est élu président du groupe face à Julien Dive le . Si son élection semble consacrer la victoire des adversaires d'un « pacte de gouvernement » avec LREM, Le Monde observe que « depuis le début de la législature, les députés LR apparaissent pourtant comme de solides appuis pour l’exécutif, désormais contraint de trouver alliés et compromis. » Les députés LR votent régulièrement les textes présentés par le gouvernement tout en poussant en faveur de plus de libéralisme économique

Composition

législature

Membres

Apparentés

législature

Membres

Apparentés

Députés ayant quitté le groupe en cours de mandat 

 Jean-François Parigi
 Arnaud Viala
 Olivier Dassault (LR), élu dans la , mort le .
 Claude Goasguen (LR), élu dans la , mort le .
 Patrice Verchère
 Laurent Furst
 Éric Straumann, député LR de la , démissionne le  de son mandat de député à la suite de son élection à la mairie de Colmar ; il est remplacé par Yves Hemedinger ;
 Jean-Charles Taugourdeau, député LR de la , démissionne le  de son mandat de député à la suite de son élection à la mairie de Beaufort-en-Anjou ; il est remplacé par Anne-Laure Blin, dont il devient le suppléant ;
 Jean-Louis Masson, député LR de la , démissionne le  de son mandat de député à la suite de son élection à la mairie de La Garde. Il est remplacé par Édith Audibert ;
 Franck Marlin, député LR de la , démissionne le  de son mandat de député à la suite de son élection à la mairie d'Étampes. Il est remplacé par Bernard Bouley ;
 Daniel Fasquelle, député LR de la , démissionne le  de son mandat de député à la suite de son élection à la mairie du Touquet-Paris-Plage ;
 Valérie Boyer, député LR de la , démissionne le  de son mandat de député à la suite de son élection comme sénatrice :
 Guillaume Peltier, député LR de la deuxième circonscription de Loir-et-Cher, exclu le  du groupe ainsi que du parti à la suite de son ralliement à Éric Zemmour lors de l'élection présidentielle de 2022.
 Éric Woerth, député LR de la quatrième circonscription de l'Oise, quitte le groupe à la suite de son ralliement à Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle de 2022.
 Robin Reda, Jean-Carles Grelier, Constance Le Grip et Marine Brenier se présentent aux élections légistlatives 2022 investis par la coalition de la majorité présidentielle Ensemble. Damien Abad quitte la présidence du groupe le  et se met  de LR, avant de finir par rejoindre le gouvernement le 20 mai.

Organisation

Présidents

Secrétaire générale 
 Depuis 2003 : Sylvie Gir

Identité visuelle

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 , , , ,  législatures de la Cinquième République française
 Rassemblement pour la France
 Groupe Les Républicains (Sénat)

Liens externes 
 

Les Républicains
Les Républicains